Гру́мбридж 1830 (, звезда Аргеландера) — звезда, которая находится в созвездии Большой Медведицы на расстоянии около 30 световых лет от нас.

История изучения 
Звезда была впервые зарегистрирована в каталоге британского астронома Стивена Грумбриджа, опубликованном в 1838 году. В 1842 году Фридрих Аргеландер вычислил собственное движение звезды: оно оказалось чрезвычайно большим. Среди звёзд быстрее её на небесной сфере движутся только звезда Барнарда и звезда Каптейна, но на 1842 год собственные движения этих звёзд ещё не были измерены, поэтому на некоторое время звезда Аргеландера заняла позицию рекордсмена, сместив с неё 61 Лебедя. Абсолютная скорость Грумбридж 1830 относительно Солнца составляет около , в том числе лучевая скорость  (отрицательный знак означает, что звезда приближается к Солнцу). Во второй половине 19-го века для изучения данной звезды была создана португальская обсерватория — Лиссабонская астрономическая обсерватория.

Характеристики 
Необычно тусклая для своего класса, звезда представляет собой жёлто-оранжевый субкарлик с массой, равной 0,6 массы Солнца, и диаметром 64 % солнечного. Светимость звезды не превышает 19 % нашего светила. Количество элементов тяжелее гелия, входящих в состав Грумбридж 1830 (металличность), приблизительно в 10 раз меньше металличности Солнца. Основываясь на данных хромосферного анализа, исследователи оценивают возраст звезды в 5,4 миллиарда лет. Но эти данные не согласовываются с тем фактом, что Грумбридж 1830 принадлежит к обширной группе звёзд гало, а их возраст составляет как минимум 10 миллиардов лет.

Вспышки 
В 1968 году американский астроном Питер ван де Камп сообщил об открытии второго, более тусклого, компаньона в системе, основываясь на увеличении яркости звезды, замеченном им во время наблюдений в обсерватории Спроул. Однако, несмотря на периодические повторы вспышек, дальнейшие исследования лучевой скорости и спектра звезды не подтвердили наличие в системе массивного компаньона. Дальнейшие наблюдения показали, что причиной подобного увеличения яркости Грумбридж 1830 являются необычные мощные вспышки, характерные для категории «экзотических» звёзд классов F8—G8, сходных по своим характеристикам с Солнцем, но с чрезвычайно сильной хромосферной активностью.

Согласно одной гипотезе, необычно интенсивные вспышки у звёзд могут быть обусловлены взаимодействием магнитного поля планеты-гиганта, обращающейся по узкой орбите, с магнитным полем данной звезды. У некоторых звёзд, похожих на Солнце, принадлежащих к классам F8—G8, были зарегистрированы колоссальной мощности взрывы (корональные выбросы звёздной массы), превосходящие по силе в 10—100 миллионов раз самую мощную вспышку на Солнце. Эти вспышки увеличивали яркость звезды до 20 раз, причём длительность этого события варьировалась от часа до недели. К счастью, для нашего дневного светила это не характерно, и до сих пор не было выявлено следов подобного события, которое бы могло быть в прошлом.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет от Грумбридж 1830:

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Большой Медведицы

Ссылки 
 Грумбридж 1830 на сайте Solstation 

Астрономические объекты, открытые в 1838 году
Звёзды с большим собственным движением
Субкарлики